

Geografia
 Santa Paola – frazione di Roncofreddo in provincia di Forlì

Santi 
 Santa Paola di Damasco, martire a Damasco con altri compagni di fede, celebrata il 20 luglio;
 Santa Paola di Malaga (†305), martire con San Ciriaco, celebrata il 18 giugno;
 Santa Paola di Roma (†406), patrizia romana, vedova, fondatrice di un monastero sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme; celebrata il 26 gennaio;
 Santa Paola di Toscana (†1368), monaca camaldolese, celebrata il 6 gennaio;
 Santa Paola di San Giuseppe Calasanzio (†1889), fondatrice delle scolopie, celebrata il 26 febbraio;
 Santa Paola Elisabetta Cerioli (†1865), vedova e fondatrice della congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo; celebrata il 24 dicembre;
 Santa Paola Frassinetti (†1882), religiosa, fondatrice della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea; celebrata l'11 giugno.